НФЛ в сезоне 1963 — стал 44-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Чикаго Бэарз — Нью-Йорк Джайентс 14:10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1963.pdf Сезон 1963 года в деталях]

Сезоны НФЛ